Ivimmiut bezeichnet:
 Ivimmiut (Insel), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Ivimmiut (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland